Заливът Провидѐния () е залив в крайната североизточна част на големия Анадирския залив на Берингово море, на югоизточния бряг на полуостров Чукотка, в Чукотския автономен окръг на Русия. Дължина около 50 km, ширина на входа около 9 km. Бреговете му са високи (до 600 – 800 m) и стръмни, силно разчленени от наколко по-малки заливи. Приливите са полуденонощни с височина до 1 m. От октомври до май замръзва. На източното му крайбрежие е разположено сгт Провидения

Заливът Провидения е открит през 1660 г. от руския търговец на ценни животински кожи Курбат Афанасиевеч Иванов по време на плаването си на североизток от устието на река Анадир. В началото на август 1728 г. е вторично открит и за първи път бреговете му са описани от датския мореплавател на руска служба Витус Беринг. Името Провидия е дадено през 1848 г. от английски капитан Мур в чест на ознаменуването на „щастливото провидение“, позволило на кораба му да проведе успешно зимуване в залива.

Източници 

Заливи на Русия
Заливи на Берингово море
География на Чукотски автономен окръг